Breuillet puede referirse a: 

 Breuillet, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Breuillet, comuna francesa situada en Essonne.